Międzynarodowa Federacja Tenisowa – Międzynarodowa Federacja Tenisowa
 International Taekwon-Do Federation – Międzynarodowa Federacja Taekwon-Do
 International Turntablist Federation – Międzynarodowa Federacja Turntablismu
 Interleaved Two of Five – rodzaj kodu kreskowego